Lüps ist der Familienname folgender Personen:

 Luis Lüps (* 1986), deutscher Schauspieler
 Vinzenz Lüps (* 1981), deutscher Snowboarder